Messier 55 (M55), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M55 (Groot-Brittannië)
 M55 (Mashreq)
 Een voormalige verkeersweg:
 M-55 (Rusland)